Лос Пачеко има више значења:

 Лос Пачеко (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пачеко (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пачеко (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пачеко (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику